

Sigle

Confédération générale du travail  
CGT peut désigner :
 Confédération générale du travail, un syndicat français ;
 Confederación General del Trabajo, un syndicat espagnol ;
 Confederación General del Trabajo, un syndicat colombien ;
 Central General de Trabajadores, un syndicat de la République dominicaine ;
 Central General de Trabajadores, un syndicat du Honduras ;
 Confederación General del Trabajo de la República Argentina, un syndicat argentin ;
 Confederación General de Trabajadores, un syndicat du Mexique ;
 Confederación General de Trabajadores del Perú, un syndicat péruvien ;
 Confederación General de Trabajadores, un syndicat de Porto Rico ;
 Confederação Geral dos Trabalhadores, un syndicat brésilien ;
 Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, un syndicat portugais ;
 Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), une confédération syndicale du Burkina ;

Entreprises et administrations 
CGT peut aussi signifier:
 Commissariat général au Tourisme, en Belgique ;
 Compagnie générale transaérienne, une des premières compagnies aériennes au monde, ancêtre de l'actuel Air France ;
 Compagnie générale transsaharienne, une ancienne compagnie de transport française (1923-1950), ancêtre de l'actuel Air Algérie ;
 Compagnie générale transatlantique, une ancienne compagnie maritime française(1855-1975), ancêtre de CMA-CGM ;
 Compagnie générale de télévision, une des premières compagnies de télévision, fondée par Henri de France en 1931 ;

Transports 
CGT peut aussi signifier:

 , ou , (tonnage brut compensé) une unité de mesure de la quantité de travail nécessaire pour la construction d'un navire. Cette unité de mesure est internationalement reconnue via l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) depuis les années 1970. Cela permet des comparaisons unifiées, par exemple entre typologies de navire, entre région du monde de fabrication, en région du monde d'exploitation
 Porsche Carrera GT, une supercar produite par Porsche de 2003 à 2006.
 Bentley Continental GT, une voiture haut de gamme produite par Bentley (2003-2010).
Bentley Continental GT II (2017-)

Autres 
CGT peut aussi désigner :

 Classification géographique type, la répartition numérique de la totalité des terres du Canada ;
 Concours général de théologie, un concours proposé aux classes préparatoires aux Grandes écoles ;

Code 
CGT peut désigner :
 Chinguetti, Mauritanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Code IATA des aéroports